Black Duck Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Black Duck Island (Maryland), Somerset County
 Black Duck Island (Minnesota), St. Louis County